Volición es, en un sentido general, un acto de la voluntad o una acción voluntaria. Lo volitivo es lo relativo a la volición o voluntad.

Puede referirse más específicamente a:
 Volición, en filosofía, un acto voluntario.
 Volición, en lingüística, la distinción de si el sujeto o agente de una oración realizó una acción de forma intencionada o no.
 Elemento volitivo, en derecho, voluntad deliberada de realizar una acción.
 Realismo volitivo, una doctrina filosófica basada que concibe la conciencia como voluntad o esfuerzo originario al que se opone la realidad exterior en forma de obstáculo o resistencia (conciencia como res volens).

Referencias 

Terminología filosófica
Términos jurídicos